

Personnalités 
 Frédéric Sali : musicien, compositeur et écrivain.
 Kaisa Sali (1981) : triathlète finlandaise.

Communes et lieux 

 Sali : village et municipalité de Croatie situés dans le comitat de Zadar
 Sali : commune algérienne située dans la wilaya d'Adrar
 Sali Vercellese :  commune italienne de la province de Verceil
 Saly : station balnéaire et touristique du Sénégal

Objets 
 Un Sali est un type de casse-tête des îles Fidji.

Voir aussi 

  : page d’homonymie
  : page d’homonymie

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme